Telaga kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Telaga, administrativ by, Provinsi Bali, 
 Kecamatan Telaga, distrikt, Gorontalo, 

Robotskapade Indonesienförgreningar